Les élections régionales de  au Molise () se sont tenues le   afin d'élire le président de la junte régionale et les  membres de la  du conseil régional du Molise.

Contexte

Mode de scrutin

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 2013

Notes et références 

Molise, 2013
Molise
Politique au Molise
Politique en février 2013